Мировая серия 2005 — решающая серия игр Главной лиги бейсбола в сезоне 2005 года. Победителем стала команда «Чикаго Уайт Сокс», обыгравшая «Хьюстон Астрос» со счётом 4-0.

Матчи 
 1-10 = Иннинги; R = Раны (очки); H = Хиты; АЛ = Команда Американской лиги; НЛ = Команда Национальной лиги

Игра #1 

 Дата: 22 октября 2005 года
 Стадион: U.S. Cellular Field

Игра #2 
 Дата: 23 октября 2005 года
 Стадион: U.S. Cellular Field

Игра #3 
 Дата: 25 октября 2005 года
 Стадион: Minute Maid Park

Игра #4 

 Дата: 26 октября 2005 года
 Стадион: Minute Maid Park

См. также 
 Мировая серия
 Финальная серия Американской лиги 2005
 Финальная серия Национальной лиги 2005

Ссылки 
 Мировая серия 2005 на Retrosheet.org
 Мировая серия 2005 на Baseball-Almanac.com

Мировая серия
МЛБ в сезоне 2005
Октябрь 2005 года
2005 год в Иллинойсе
2005 год в Техасе
Спортивные соревнования в Чикаго
Спортивные соревнования в Хьюстоне